Die International Darts Open 2019 war das zwölfte Turnier der European Darts Tour 2019, welches als Teil der Pro Tour 2019 durchgeführt wird. Es wurde vom 13. bis zum 15. September von der Professional Darts Corporation (PDC) ausgetragen. Austragungsort war erneut die Sachsen-Arena in Riesa.

Den Titel verteidigte der Waliser Gerwyn Price, welcher mit 8:6 legs über den Engländer Rob Cross triumphierte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus war in den ersten Runden ein best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs.
Jedes leg wird im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 140.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilt sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
  Ian White
  Gerwyn Price
  Daryl Gurney
  Peter Wright
  Adrian Lewis
  Krzysztof Ratajski
  Nathan Aspinall
  Joe Cullen
  Rob Cross
  Ricky Evans
  Glen Durrant
  Jonny Clayton
  Mensur Suljović
  Steve Beaton
  Jeffrey de Zwaan
  Jamie Hughes

Sieger des UK Qualifier
  Reece Robinson
  Brett Claydon
  Adam Hunt
  Joe Murnan
  John Henderson
  James Richardson
  Ritchie Edhouse
  Luke Woodhouse
  Kyle Anderson
  Arron Monk
  Mickey Mansell
  William O’Connor
  Steve West
  Justin Pipe
  Harry Ward
  Richard North
  Andy Boulton

Sieger des European Qualifier
  Davy Van Baelen
  Danny Noppert
  Benito van de Pas
  Dimitri Van den Bergh
  Jelle Klaasen

Sieger des West & South Europe Qualifier
  Davyd Venken
  Mike De Decker

Sieger des Host Nation Qualifier
  Christian Jentschke
  Mike Poge
  Steffen Siepmann
  Ole Luckow
  Manfred Bilderl
  Michael Rosenauer

Sieger des Nordic & Baltic Qualifier
  Daniel Larsson

East Europe Qualifier
  Boris Kolzow

Turnierverlauf

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2019
European Darts Tour 2019